Gladrow steht für

 Gladrow (Wrangelsburg), Ortsteil der Gemeinde Wrangelsburg, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Gladrow ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Heinrich Gladrow (1785–1855), deutscher Maler
 Bodo Gladrow (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Walter Gladrow, deutscher Leichtathletiktrainer der DDR 
 Wolfgang Gladrow (1943–2022), deutscher Slawist und Hochschullehrer